Югославия на конкурсе песни Евровидение участвовала с 1961 по 1992 год, с перерывами в 1977—1980 и 1985. За время своего участия побеждала один раз в 1989 году, когда страну представила хорватская группа Riva с песней Rock me. 11 раз Югославию на конкурсе представляли хорваты, 6 раз — сербы, 4 раза — боснийцы, 4 раза — словенцы, 2 раза — черногорцы, македонцы — ни одного раза. В 1992 году Югославия прекратила своё существование.

За 27 раз участия в конкурсе Югославия получила 1013 баллов.

После распада Югославии, бывшие республики продолжили свое участие на конкурсе. Соответственно из всех республик приняли участие: Босния и Герцеговина (сейчас не участвует), Словения, Хорватия (с 1993 года), Северная Македония (с 1998 года), Сербия (с 2004 по 2006 год совместно с Черногорией, с 2007 года отдельно) и Черногория (с 2004 по 2006 год совместно с Сербией, с 2007 года отдельно).

Участники

Как принимающая страна

Голосование Югославии

Примечания